Wolkenhauer steht für:

 G. Wolkenhauer, deutsches Klavierbauunternehmen

Wolkenhauer ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Wolkenhauer (* 1967), deutsche Altphilologin
 August Wolkenhauer (1877–1915), deutscher Geograph und Kartographiehistoriker
 Katharina Wolkenhauer (* 1957), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Olaf Wolkenhauer (* 1966), deutscher Ingenieur und Regelungstechniker
 Wilhelm Wolkenhauer (1845–1922), deutscher Geograph und Pädagoge